Sezon 1983/84 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Tours FC
 Olympique Marsylia
 RC Paris

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1983 we Francji
1984 we Francji